Telmy Rządowe (, Telmy 2; ) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Telmy Własne (, Telmy 1; ) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim